Брэдбери или Бредбери () — фамилия и название географических объектов.

Фамилия 
 Брэдбери, Гарретт (род. 1995) — игрок в американский футбол.
 Бредбери, Даниэль (род. 1996) — американская кантри-певица.
 Брэдбери, Джейсон (род. 1969) — телеведущий, комик и детский писатель.
 Брэдбери, Лен (1914—2007) — английский футболист.
 Брэдбери, Малколм (1932—2000) — британский писатель, академик, критик.
 Брэдбери, Норрис (1909—1997) — американский физик; директор Лос-Аламосской национальной лаборатории с 1945 по 1970 год.
 Брэдбери, Рэй (1920—2012) — американский писатель-фантаст.
 Брэдбери, Стивен (род. 1973) — австралийский конькобежец.
 Брэдбери, Уильям (1816—1868) — американский композитор.
 Эдвард П. Бредбери — ранний псевдоним писателя Майкла Муркока.

Топоним 
 Брэдбери — деревня в Англии.
 Брэдбери — город в США.
 Брэдбери — тауншип в США.
 Брэдбери — город в Австралии.
 Брэдбери — кратер на Марсе.

Здания 
 Брэдбери-билдинг — здание в Лос-Анджелесе, памятник архитектуры.
 Научный музей Брэдбери — музей в Лос-Аламосской национальной лаборатории.